Список видів роду Staurogyne:

Список, який містить 145 визнаних видів роду Staurogyne з родини акантових (Acanthaceae), складений на основі даних статті «Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae): Revision of Genera and Catalog of Species» (), опублікованій у 2014 році в журналі «A Journal of Systematic and Evolutionary Botany» наведений перелік із 145 видів.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 
 http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Staurogyne&commonname= 
 Staurogyne на сайті «International Plant Names Index» 
 Staurogyne на сайті «Plantsystematics»  
 Список видів Staurogyne на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Staurogyne на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Staurogyne
Staurogyne